Essex este numele unui comitat din Anglia, denumit după vechiul Regat Essex (în engleză, Kingdom of Essex).  De-a lungul timpului multe nume proprii, locuri și lucruri au fost denumite după acesta.

În Marea Britanie  

 University of Essex

În Canada  

 Essex, Ontario 
 Comitatul Essex, Ontario

În Statele Unite ale Americii

Comitate  

 Vedeți Comitatul Essex (dezambiguizare)

Localități  

 Essex, statul 
 Essex, statul 
 Essex, statul  
 Essex, statul  
 Essex, statul  
 Essex, statul  
 Essex Township, statul Michigan (în Comitatul Clinton)
 Essexville, statul ] (în Comitatul Bay)
 Essex, statul 
 Essex Fells, statul 
 Essex, statul 
 Essex (oraș), statul ) (în Comitatul Chittenden, 
 Essex Junction (sat, parte a orașului Essex)

Transporturi  

 Essex (automobil) - Essex Motor Car, o companie afiliată companiei Hudson Motors, 1919 - 1932 
 Ford Essex (motor V4)
 Ford Essex (motor V6)
 USS Essex, mai multe nave ale United States Navy 
 Essex (portavion), o clasă de portavioane denumind una sau mai multe din vasele militare de mai sus 
 Essex (navă), mai multe nave civile 
 Whaleship Essex, o balenieră distrusă de o balenă în 1820

Alte utilizări 

 The Essex, un grup american vocal al anilor 1960, care a cântat în maniera R&B (vedeți Rhythm and Blues) 
 Essex, album muzical din 1994 al muzicianei Alison Moyet
 Essex Guitars, producător de chitare, cunoscut și sub numele de SX Guitars

Oameni  

 Ducii de Essex
 David Essex, actor și cântăreț englez 
 Mark Essex, ucigaș multiplu rasist al anilor 1960, cunoscut mai ales pentru seria de împușcături de la motelul Howard Johnson din New Orleans, Louisiana, din 7 ianuarie 1963. 

Nume proprii